На ножах (Быть на ножах) — идиоматическое выражение, означающее находиться в состоянии сдерживаемой вражды

 «На ножах» — роман Николая Лескова 1870 года
 «На ножах» — многосерийный российский телевизионный фильм Александра Орлова 1998 года
 «На ножах» — российское кулинарное реалити-шоу, выходящее на телеканале «Пятница» (адаптация британского шоу Ramsay's Kitchen Nightmares)
 «На ножах» — украинское кулинарное реалити-шоу, выходящее на телеканале 1+1 (адаптация британского шоу Ramsay's Kitchen Nightmares)